Майк Булльман (; ) — немецкий борец греко-римского стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, призёр розыгрыша Кубка мира, пятикратный чемпион Германии (1991, 1992, 1995, 1997, 1999).

Биография 
Занимался борьбой с 1978 года. В 1986 году в возрастной категории espoir стал бронзовым призёром чемпионата Европы, завоевал второе место на чемпионате ГДР среди взрослых. В 1987 году на чемпионате мира в той же возрастной категории espoir завоевал «бронзу», так же как и на чемпионате ГДР среди взрослых и занял 6 место на Гран-при Германии среди взрослых. В 1988 году занял пятое место на чемпионате Европы и был вторым на чемпионате Германии

На Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле боролся в категории до 82 килограммов (средний вес). Участники турнира, числом в 21 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. В каждой группе определялись четыре борца с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений) и они разыгрывали между собой места с первое по восьмое. Победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места и так далее. Молодой немецкий дебютант выступил достойно, победив в двух встречах, но в двух проиграл и из турнира выбыл.

После игр перешёл из среднего в полутяжёлый вес. В 1989 году был третьим на Гран-при Германии, вторым на чемпионате Европы, а на чемпионате мира сенсационно победил. В следующем году вновь был вторым на чемпионате Европы и подтвердил своё звание сильнейшего на планете. В 1991 году на чемпионате Европы остался за чертой призёров, но на третьем чемпионате мира подряд вновь стал первым. В 1992 году был третьим на Золотом Гран-при, Гран-при Германии, но завоевал звание чемпиона Европы.

На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в категории до 90 килограммов (полутяжёлый вес). Участники турнира, числом в 19 человек в категории, были разделены на две группы. Регламент, в основном, остался прежним, только в финальные схватки из группы выходили по пять лучших спортсменов в группе. Немецкий борец уверенно выиграл все схватки и стал олимпийским чемпионом.

В 1993 году выиграл Гран-при Германии, а на чемпионате мира остался вторым, уступив Сергею Когуашвили. В 1994 стал на чемпионате Европы был всего восьмым и стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 1995 году стал бронзовым призёром розыгрыша Кубка мира, серебряным призёром чемпионата Европы и победил на Гран-при Германии и Всемирных играх военнослужащих. В 1996 году вновь был вторым на чемпионате Европы.

На Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте боролся в категории до 90 килограммов (полутяжёлый вес). После первого круга, борцы делились на две таблицы: победителей и побеждённых. Победители продолжали бороться между собой, а побеждённые участвовали в утешительных схватках. После двух поражений в предварительных и классификационных (утешительных) раундах, борец выбывал из турнира. В ходе турнира, таким образом, из таблицы побеждённых убывали дважды проигравшие, но она же и пополнялась проигрывающими из таблицы победителей. В конечном итоге, определялись восемь лучших борцов. Не проигравшие ни разу встречались в схватке за 1-2 место, выбывшие в полуфинале встречались с победителями утешительных схваток и победители этих встреч боролись за 3-4 места и так далее. В категории боролись 22 спортсмена. Выиграв две схватки, Майк Буллманн в четвертьфинале проиграл будущему чемпиону Вячеславу Олейнику и перешёл в таблицу побеждённых. Уверенно выиграв три утешительные встречи, в схватке за третье место во второй раз за турнир победил белорусского борца Александра Сидоренко.

В 1997 году был четвёртым на чемпионате мира и вторым на Всемирных играх военнослужащих. В 1998 году победил на Гран-при Германии, был вторым на тестовом турнире FILA и только 14-м на чемпионате мира. В 1999 году был девятым на чемпионате Европы и 12-м на чемпионате мира. В 2000 году, в преддверии олимпиады, выступил на трёх квалификационных турнирах, один раз был вторым, два других турнира закончил 11-м и 13-м. Также 11-м был на чемпионате Европы и не прошёл квалификацию на Олимпиаду. После этого оставил большой спорт.

В 1980-е годы получил профессии автослесаря, в 1990-е годы служил в бундесвере, после отставки стал ресторатором. В настоящее время тренер национальной сборной Германии.

Член международного Зала славы борьбы FILA (2006).

Лауреат премии Бэмби (1992).

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы ГДР
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы полутяжёлого веса
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Родившиеся в округе Франкфурт
Чемпионы Германии по борьбе
Чемпионы Германии
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Члены Зала Славы FILA